Mauke steht für:

 Mauke (Ton), zum Durchfrieren eingesumpfter Ton
 Mauke (Pferd), eine Erkrankung des Pferdes
 Mauke (Insel), eine zu den Cookinseln gehörende Insel
 Mauke, eine zu den Duke-of-York-Inseln gehörende Insel, siehe Ulu (Insel)
 Mauke (Rebstock), eine Krankheit des Rebstocks
 Mauke (Suppe), eine aufgekochte Schweinebauchsuppe
 Abernmauke, eine Kartoffelspeise 

Mauke ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Wilhelm Alfred Mauke (1824–1871), deutscher Buchhändler und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

 Michael Mauke (1928–1966), deutscher Publizist und Aktivist der Studentenbewegung
 Wilhelm Mauke (1867–1930), deutscher Musikschriftsteller und Komponist

Siehe auch:
 Mauken